Петруша Воля чи Петрушева Воля () — лемківське село у гміні Вояшівка у Кросненському повіті Підкарпатського воєводства Польщі.
 Петруша Григорій Іванович (1899, село Боромля Харківської губернії, тепер Тростянецького району Сумської області — ?) — український радянський господарський діяч, міністр текстильної промисловості Української РСР.